Lorenzo Vaiani – pittore italiano
 Manrico Vaiani – allenatore di pallacanestro italiano
 Mauro Vaiani – ex calciatore italiano